Королевские вооружённые силы Камбоджи () — военная организация Камбоджи, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Состоят из королевских сухопутных войск, королевской жандармерии, королевских военно-морских и королевских военно-воздушных сил.

Общие сведения

История

Состав вооружённых сил

Сухопутные войска

Жандармерия

Военно-морские силы

Военно-воздушные силы

См. также

Примечания